Kozjak lan vara:

 Kozjak (sjö)
 Kozjak (bergskedja i Kroatien)
 Kozjak (bergskedja i Nordmakedonien)
 Kozjak, Kaštela
 Kozjak, Resen